Maduvvari kan syfta på:

 Maduvvari (Raa), ö i Maldiverna, 
 Maduvvari (Meem), ö i Maldiverna,